Černiny může být:

 Vrch o nadmořské výšce 929.4 m v Bukovských vrších, viz Černiny (Bukovské vrchy)
 Vrch o nadmořské výšce 671.1 m v Laborecké vrchovině, viz Černiny (Laborecká vrchovina)
 Vrch o nadmořské výšce 203.5 m ve Východoslovenské pahorkatině, viz Černiny (Východoslovenská pahorkatina)

viz také
Černíny – česká obec v okrese Kutná hora

Reference